Флеминг има више значења:
 Округ Флеминг (Кентаки), је округ у америчкој савезној држави Кентаки
 Флеминг (Колорадо), град је у америчкој савезној држави Колорадо
 Флеминг (Мисури), град је у америчкој савезној држави Мисури

Особе 
 Александер Флеминг
 Ијан Флеминг
 Виктор Флеминг
 Џејсон Флеминг, британски глумац
 Сандфорд Флеминг, канадски инжењер